Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Clark Graebner che ha battuto in finale Cliff Richey 2–6, 7–6, 1–6, 7–6, 6–0.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1971